Son Heung-min (n. 8 iulie 1992, Gangwon, Coreea de Sud) este un jucător de fotbal din Coreea de Sud, care joacă ca atacant la Tottenham Hotspur.

La frageda vârstă de 16 ani, a semnat cu Hamburg S. V. pentru a juca cu echipa de rezerve. În anul 2010  face saltul către Bundesliga cu Hamburg S. V.. După trei sezoane la echipă, pe 13 iunie 2013 se face oficial transferul lui la Bayer Leverkusen . Pe 28 august 2015 e făcută oficial mutarea lui la Tottenham Hotspur

Referințe 

Fotbaliști sud-coreeni
Fotbaliști internaționali sud-coreeni
Nașteri în 1992
Fotbaliști ai Tottenham Hotspur FC